A Radošovce településnév jelentései:

Alsórados (Radosóc) szlovákiai község szlovák neve a Nagyszombati járásban
Felsőrados (Radosóc) szlovákiai község szlovák neve a Szakolcai járásban